Urraca de Castilla (1186-Coímbra, 3 de noviembre de 1220). Infanta de Castilla y, desde 1211 hasta su muerte, reina consorte por su matrimonio con Alfonso II de Portugal, era hija del rey Alfonso VIII de Castilla y de su esposa, Leonor de Plantagenet. Fue madre de los reyes de Portugal Sancho II y Alfonso III.

Orígenes familiares 

Hija del rey Alfonso VIII y de su esposa, la reina Leonor de Plantagenet, sus abuelos paternos fueron Sancho III de Castilla y su esposa Blanca Garcés de Pamplona y los maternos el rey Enrique II de Inglaterra y la reina Leonor de Aquitania. Fueron sus hermanos, entre otros, el rey Enrique I de Castilla y la reina Berenguela de Castilla, madre de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León.

Biografía 
Nació en 1186 y aparece por primera vez en la documentación el 28 de mayo de 1187, en el que su padre realizaba una donación al monasterio de las Huelgas de Burgos, que él había fundado.

Lleva el nombre de su tatarabuela Urraca de León y Castilla, quien fue reina gobernante de Castilla y León desde 1109 hasta 1126. Urraca tuvo nueve hermanos, 
entre los cuales estaban Berenguela, futura reina de Castilla y Enrique I, para sellar el 22 de mayo de 1200, una alianza entre Juan I de Inglaterra apodado "sin tierra" y Felipe II Augusto de Francia por el Tratado de Le Goulet, el príncipe heredero francés, futuro Luis VIII se casaría con una sobrina de Juan. La madre de Juan, la abuela de Urraca, Leonor de Aquitania, viajó a Castilla para elegir a la futura reina de Francia entre sus nietas. La elección recayó en la joven Blanca, supuestamente porque el nombre Urraca habría sido inefable para los franceses.

Contrajo esponsales en 1205 con el infante Alfonso de Portugal, hijo del rey Sancho I de Portugal y de su esposa, la reina Dulce de Aragón y dos años después, en 1208, se celebró el matrimonio. Después de la defunción de su padre en 1211, el infante heredó el trono y reinó con el nombre de Alfonso II de Portugal. .

Urraca patrocinó varias órdenes, incluidos los franciscanos y dominicos. 

La reina Urraca falleció el 2 de noviembre de 1220 en la ciudad de Coímbra, en la que había otorgado testamento el 14 de junio de 1214, y fue sepultada junto a su esposo, el rey Alfonso II de Portugal, en el Monasterio de Alcobaza.

Matrimonio y descendencia 

Fruto de su matrimonio con el rey Alfonso II de Portugal nacieron los siguientes hijos:

 Sancho (1209/1210-1248), rey de Portugal con el nombre de Sancho II de Portugal;
 Alfonso, conde de Boulogne, sucedió a su hermano Sancho con el nombre de Alfonso III; 
 Leonor de Portugal (1211-1231), casada con el rey Valdemar III de Dinamarca;
 Fernando de Portugal (1218-1246), señor de Serpa.

Ancestros

Véase también 
 Monasterio de Alcobaza

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Memórias das rainhas de Portugal, Frederico Francisco de la Figanière, p. 71, Typographia Universal,

Infantes de Castilla de la Casa de Borgoña (Castilla)
Infantes de España del siglo XII
Mujeres de la Edad Media en Portugal
Reinas consortes de la Casa de Borgoña (Castilla)
Reinas consortes de Portugal (con la casa de Borgoña)
Reinas consortes del siglo XIII
Fallecidos en Coímbra
Portuguesas del siglo XIII